Ahlum bezeichnet:

 Ahlum, einen Ortsteil der Gemeinde Rohrberg im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt, siehe Ahlum (Rohrberg)
 Ahlum, einen Stadtteil von Wolfenbüttel in Niedersachsen, siehe Ahlum (Wolfenbüttel)